Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Budapest Open) van 2022 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 september 2022 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was een incidentele toernooi-editie in de categorie WTA 125. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu had zich kort voor aanvang van het toernooi afge­meld, wegens vermoeidheid.

De Duitse kwalificante Tamara Korpatsch won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens onge­plaatste Bulgaarse Viktoriya Tomova in drie sets, met tiebreaks in de eerste en de tweede set. Korpatsch wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de kwartfinale, waar zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Anna Bondár en Kimberley Zimmermann won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Jesika Malečková en Renata Voráčová in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Belgische Zimmermann had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Hongaarse Bondár geen.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Nuria Párrizas Díaz uit Spanje – zij verloren hun openings­partij.

Zimmermann was de enige Belgische deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2022 - 2
Boedapest - 2